Dremelek − znany również jako Multiszlifierka (ang. Combitool) − to miniaturowe elektronarzędzie z wymiennymi końcówkami używane m.in. w modelarstwie. Nazwa pochodzi od produkującej je i dominującej na polskim rynku w tej kategorii sprzętu firmy Dremel. Za pomocą olbrzymiej ilości różnych końcówek, możemy dokładnie szlifować wybrane powierzchnie, polerować, frezować, wycinać otwory o zróżnicowanym kształcie i wykonywać prace wykańczające modelowanie (grawerunki, malutkie wcięcia, piłowanie, ostrzenie itp.). Zestaw dodatkowo wyposażony jest w uchwyt teleskopowy z regulowaną wysokością służący do zawieszania narzędzia podczas pracy oraz specjalną przedłużkę zwaną wałkiem giętkim, umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach.

Inne powszechnie znane multiszlifierki to: Ferm, Einhell, JCB, Top Craft, Proxxon.

Materiały i przybory modelarskie